Vovtja kan henvise til 

 Vovtja (Donetsk), en flod i Rusland og Ukraine
 Vovtja (Samara), en flod i Ukraine